

Geografia 
 Repubblica ceca
 Lažany, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Lažany, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
 Lažany, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
 Slovacchia
 Lažany, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione

Pagine correlate 
Lažánky